Kuba-Hurrikan steht für
Kuba-Hurrikan (1924)
Kuba-Hurrikan (1932)